Ståtkobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ståtkobbarna, Åland, 
 Ståtkobbarna, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar